Il doppio maschile  del Medibank International 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Hanley e Kevin Ullyett erano le detentori del titolo ma quest'anno hanno partecipato con partner diversi.
Hanley ha fatto coppia con Leander Paes, ma ha perso al 1º turno contro Martin Damm e Pavel Vízner.
Ullyett ha fatto coppia con Eric Butorac, ma ha perso al 1º turno contro Alun Jones e Joseph Sirianni.

Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga hanno vinto in finale 4–6, 6–4, 11–9, contro Bob Bryan e Mike Bryan

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)

 Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti) 
 Martin Damm /  Pavel Vízner (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Medibank International 2008
ATP Tour 2008